Grupno prvenstvo Općinskog nogometnog saveza Vinkovci je predstavljalo najniži stupanj natjecanja u podsavezu, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prenstva Jugoslavije u sezoni 1977./78., te iz lige nitko nije ispadao. Prvaci grupa bi se plasirali u Općinsku nogometnu ligu Vinkovci.

Tablice

Unutarnje poveznice  
 Općinska liga Vinkovci 1977./78.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1363, rezultati i tablica nakon pretposljednjeg kola
 Vinkovački list #1364, rezultati posljednjeg kola
  

1977-78 grupno
1977-78 Vinkovci
Vinkovci grupno